Морава:

Топонимы 
Населённые пункты
 Морава — село в Болгарии.
 Морава — старое название Гнилана, города в Сербии.
Реки
 Морава — река в Чехии, Словакии и Австрии, левый приток Дуная.
 Морава — река в Сербии, правый приток Дуная.
 Южная Морава — один из основных притоков Моравы в Сербии.
 Западная Морава — один из основных притоков Моравы в Сербии.
 Великая Морава — река в Сербии, правый приток Дуная.
Другое
  — горный массив в Албании.

Техника 

 Let L-200 Morava — лёгкий двухмоторный самолёт.
 Морава — сербская реактивная система залпового огня.

Персоналии 

 Морава, Грег (род. 1959) — американский гандболист.

См. также 
 Моравы
 Моравы (племя)
 Мораване (племя)